

Забірська сільська рада — Київська область, Києво-Святошинський район
 Забірська сільська рада — Львівська область, Жовківський район

Ліквідовані або розформовані сільські ради:
 Забірська сільська рада — , Крупський район